Иевиль () — муниципалитет в  Франции, в регионе Нижняя Нормандия, департамент  Кальвадос
  Иевиль () — муниципалитет во Франции, в регионе Нижняя Нормандия, департамент  Манш